Phantomosaurus is een geslacht van uitgestorven ichthyosauriërs, dat leefde tijdens het late Anisien van het Midden-Trias. Het zou ongeveer zes meter lang zijn geweest, met een schedel van vijftig centimeter.
 
In Zuid-Duitsland zijn fossielen gevonden van de soort Phantomosaurus neubigi in de rotsen van de Boven-Muschelkalk. Hij werd ontdekt in 1965 en in 1997  toegewezen aan een Shastasaurus sp. door Sander. In 2000 benoemden Maisch en Matzke een apart geslacht Phantomosaurus. Het holotype is een uitbebreidere vondst, het skelet BSP 1992 I 39.

In 2005 werd de hersenpan bestudeerd door Maisch en Matzke. Ze vonden het uniek onder alle bekende ichthyosauriërs in termen van hersenpanmorfologie. Ondanks zijn nauwe verwantschap met veel andere ichthyosauriërs, in het bijzonder Cymbospondylus, lijkt Phantomosaurus een zeer primitieve hersenpan te hebben die meer lijkt op andere diapsiden dan andere ichthyosauriërs. Phantomosaurus is bekend van een gedeeltelijke schedel, de onderkaak, enkele wervels en ribben en de achtervin.

Ichthyosauria